Okręty US Navy o nazwie USS  "Arctic":
Pierwszy "Arctic" był parowcem śrubowym zbudowanym w Filadelfii w 1855.
Drugi "Arctic" był bocznokołowym parowcem zbudowanym w 1873.
Trzeci "Arctic" został zbudowany w 1913 w Eagle Harbor.
Czwarty "Arctic" (AF-7) był frachtowcem jednośrubowym zbudowanym w 1919 w Oakland.
Piąty USNS "Arctic" (T-AOE-8) był szybkim okrętem zaopatrzeniowym, który był w służbie w latach 1995-2002.

Arctic